Ratier bezeichnet:

 Ratier-Figeac (ehemals Établissements Ratier), französisches Unternehmen
 Automobiles Ratier, Teilunternehmen von Établissements Ratier für die Automobilproduktion von 1926 bis 1929

Ratier ist der Familienname von:

 Rodrigo Ratier (* 1969), argentinischer Pianist und Leiter des Rodrigo Ratier Quintetts